James A. Michener, een Amerikaanse schrijver
Charles D. Michener, een Amerikaanse bioloog